La piattaforma arcade Namco System N2 è basata sulla scheda madre nForce2 sviluppata da NVIDIA. Si basa su una scheda grafica GeForce, usando le API OpenGL.

Come sistema operativo ha una versione di Linux che sembra essere basata su Debian. Inoltre, secondo il logo dell'avvio, System ES2 PLUS e System ES3 possiedono Windows Embedded 7 come sistema operativo. Namco System N2 viene usato in un gioco di corse arcade progettato da Bandai Namco Games.

Sviluppo
Poiché System N2 ha un'architettura basata sui PC, lo sviluppo e le conversioni da esso sono relativamente facili e poco costose.

Lista dei giochi System N2
Ace Driver 3: Final Turn (2008)
Animal Kaiser: The King of Animal (2008)
Counter-Strike Neo (2005)
Mobile Suit Gundam: Bonds of the Battlefield (2007)
Mobile Suit Gundam: Bonds of the Battlefield Rev.2.00 (2008)
MotoGP DX (2007)
New Space Order (2007)
Wangan Midnight: Maximum Tune 3 (2007)
Wangan Midnight: Maximum Tune 3DX (2008)
Wangan Midnight: Maximum Tune 3DX Plus (2010)

Lista dei giochi System ES1
Dark Escape 3D (2012)
Dark Escape 4D (2013)
Dead Heat Riders (2013)
Dead Heat Street Racing / Maximum Heat (2011)
Nirin (2009)
Sailor Zombie AKB48 Arcade Edition (2014)
Tank! Tank! Tank! (2009)
Wangan Midnight Maximum Tune 4 (2011)

Lista dei giochi System ES1A2
Mobile Suit Gundam: Bonds of the Battlefield Rev.3.00 (2011)

Lista dei giochi System ES2 Plus
Aikatsu! (2012)
Hyakujuu Taisen Great Animal Kaiser (2012)

Lista dei giochi System ES3
Lost Land Adventure (2014)
Mach Storm (2013)
Mario Kart Arcade GP DX (2013)
Point Blank X (2015)
Star Wars Battle Pod (2015)
Synchronica (2015)
Tekken 7 (2015)
Tekken 7 Fated Retribution (2016)
Time Crisis 5 (2015)
Wangan Midnight Maximum Tune 5 (2014)
Wangan Midnight Maximum Tune 5 DX (2015)
Wangan Midnight Maximum Tune 5 DX Plus (2016)

Macchine arcade
Schede arcade Namco